Lachnaia — рід жуків з підродини клітріних у родині листоїдів.

Перелік видів 
Деякі види роду:
 Lachnaia caprai Grasso, 1958
 Lachnaia cylindrica (Lacordaire, 1848)
 Lachnaia hirta (Fabricius, 1801)
 Lachnaia italica Weise, 1881
 Lachnaia orientalis Weise, 1881
 Lachnaia paradoxa (GA Olivier, 1808)
 Lachnaia pseudobarathraea K. Daniel J. & Daniel, 1898
 Lachnaia pubescens (Dufour, 1820)
 Lachnaia puncticollis (Chevrolat, 1840)
 Lachnaia sexpunctata (Scopoli, 1763)
 Lachnaia tristigma (Lacordaire, 1848)
 Lachnaia variolosa (Linnaeus, 1767)
 Lachnaia zoiai Regalin, 1997

Посилання 
 Wydział Nauk Biologicznych

Примітки 

Клітрини
Роди листоїдів